Cet article énumère les compositions de toutes les équipes participantes à la Ligue professionnelle masculine de hockey sur gazon 2019. Les neuf équipes nationales étaient tenues d'enregistrer un effectif jusqu'à 32 joueurs.

Belgique 
La composition suivante de la Belgique pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2019.

Entraîneur :  Shane Mcleod

Les joueurs suivants ont concouru en phase de groupe, mais n'ont pas été inclus dans l'équipe nationale belge pour la phase finale. Mise à jour le 23 juin 2019.

Les joueurs suivants ont été répertoriés pour concourir, mais n'ont participé à aucun match. Mise à jour le 30 juin 2019.

Australie 
La composition suivante de l'Australie pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2019.

Pays-Bas 
La composition suivante des Pays-Bas pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2019.

Argentine 
La composition suivante de l'Argentine pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2019.

Allemagne 
La composition suivante de l'Allemagne pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2019.

Grande-Bretagne 
La composition suivante de la Grande-Bretagne pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2019.

Nouvelle-Zélande 
La composition suivante de la Nouvelle-Zélande pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2019.

Espagne 
La composition suivante de l'Espagne pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2019.

Références 

Ligue professionnelle de hockey sur gazon